Еребус се може односити на:

Еребус, божанство из грчке митологије
планину на Антарктику
брод којим је Џејмс Кларк Рос открио планину Еребус